Le Raid de Nouakchott peut faire référence à :
 Raid de Nouakchott (1976)
 Raid de Nouakchott (1977)